RRW, sigle composé de trois lettres R et W, peut faire référence à : 
 Référenceur et Rédacteur Web, une spécialité de Licence professionnelle ATC disponible depuis  à l'IUT de Mulhouse ;